Олевано () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Олевано-ди-Ломеллина — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Олевано-Романо — коммуна в Италии, располагается на горе Селеста, на границе провинций Фрозиноне и Рим, в регионе Лацио.
 Олевано-суль-Тушано — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.